Alcarceña puede referirse a:

 La algarroba, fruto del algarrobo.
 El yero, leguminosa anual de fruto parecido a la algarroba.